AWOL est le sigle de l'expression américaine "", soit « absent sans permission officielle ». Bien que proche, ce terme n’est cependant pas exactement synonyme de désertion.
 AWOL, film américain de Deb Shoval, sorti en 2016.
 AWOL peut être considéré comme l'abréviation de l'American Way Of Life.

Sigle de 4 caractères
Abréviation militaire